Säben bezieht sich auf:
 die Siedlung auf dem Säbener Berg, einer geschichtlich bedeutenden Anhöhe oberhalb von Klausen in Südtirol
 das ehemalige Bistum Säben (Vorgänger des Bistums Brixen)
 Kloster Säben, eine Benediktinerinnenabtei auf dem Säbener Berg